Who Do You Think You Are (single), een single van Candlewick Green
 Who Do You Think You Are (Spice Girls), een nummer van de Spice Girls
 Who Do You Think You Are?, een documentaireserie van de BBC

Zie ook 
 Who Do We Think We Are, het zevende studio-album van de Britse hardrockband Deep Purple